Frans Breugelmans (1905-2000), Belgisch arts en burgemeester van Lier
 Frans Breugelmans (1886-1957), Belgisch syndicalist en socialistisch senator
 Ronald Breugelmans, Nederlands conservator en schrijver
 Sven Breugelmans, Belgisch motorcrosser

Nederlandse of Vlaamse achternaam